Cnaemidophorus är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans Daniel Johan Wallengren 1862. Cnaemidophorus ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermott
Cnaemidophorus